Zlatan Saračević, hrvatski rukometaš i rukometni trener
 Zlatan Saračević (bacač kugle), bosanskohercegovački bacač kugle